Noviômago dos Reginos — atual Chichester, Inglaterra
 Lisieux — antiga Noviômago dos Lexóvios, França
 Neumagen-Dhron — antiga Noviômago dos Tréveros, Alemanha
 Nimega — antiga Úlpia Noviômago dos Batavos, Países Baixos
 Noyon — antiga Noviômago dos Veromânduos, França
 Saint-Paul-Trois-Châteaux — antiga Noviômago dos Tricastinos, mais tarde chamada Augusta dos Tricastinos, França
 Speyer — antiga Noviômago Nemeto, Alemanha

Desambiguações de topônimos